Гранд Ривер има више значења:
 Гранд Ривер (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Гранд Ривер (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Гранд Ривер (река)